Egy privát halottkémről szól, aki Miamiban segít a helyi erőknek. A tipikus rendőri eszközökhöz képest sokkal felszereltebb laborja van, és ő maga is briliáns, ezért vonják be a nehezebb ügyekbe. A főszereplő túlzottan optimista, ez okoz súrlódást közte és a nyomozónő között, akinek segít.

Dr. Beaumont Rosewood, a barátainak Rosie a magánpatológia Beethovenjeként beszél magáról. Magabiztossága mögött nagy szakértelem, kombinációs készség, és egy csúcstechnikás labor áll. Segítői húga, Pippi és Pippi barátnője, Tammy. A floridai Miamiban élő Rosewood figyelmét semmi nem kerülheti el, ha a holttestek elemzéséről, no meg a halálesetek pontos okának megállapításáról van szó. Rosewood hamarosan megismerkedik a helyi rendőrség csinos és talpraesett nyomozójával, Annalise Villával, és egymást jól kiegészítve erednek a titokzatos esetek nyomába.

Áttekintés

Epizód

Első évad (2015-2016)

Második évad (2016-2017)

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái